Dinitrofenol pode ser um dos seguintes compostos:

Fenóis
Nitroderivados

O dinitrofenol é um desacoplador da fosforilacao oxidativa. Ele consegue parar a produção de ATP sem rompimento da membrana da mitocondria. Eles liberam um proton dentro da matrix mitocondrial, dissipando assim o gradiente de protons. 

Como esses desacoplamentos não podem ser controlados,logo a mitocondria começa a usar NADH e FADH2 e não produzir ATP: o que pode levar a morte do paciente.